Бобиков — фамилия; имеет женскую форму Бобикова.
 Бобиков, Анатолий Александрович (1932—2009) — советский и российский хозяйственный деятель, народный депутат Российской Федерации.
 Бобиков, Константин Савельевич (1906—1976) — дояр колхоза имени Ленина Чадыр-Лунгского района Молдавской ССР, Герой Социалистического Труда.
 См. также 
 Бобик